|}

Die Murmanbahn ist eine Bahnstrecke im Norden Russlands.

Geografische Lage 
Die Murmanbahn verläuft von Sankt Petersburg über Murmansk nach Seweromorsk. Die von ihr in Kola, kurz vor Murmansk, abzweigende Strecke nach Petschenga und Nikel ist (abgesehen von dem Inselbetrieb Erzbahn Kirkenes–Bjørnevatn) die nördlichste Bahnstrecke Europas.

Technische Parameter 
Die Streckenlänge beträgt 1448 Kilometer in der russischen Breitspur von 1520 mm. Die Strecke wurde 1939 mit 3 kV Gleichspannung elektrifiziert und 2001 auf 25 kV / 50 Hz Wechselspannung umgestellt.

Geschichte 
Die Murmanbahn wurde im Ersten Weltkrieg, zwischen 1915 und 1917, erbaut, um die Armee des Zarenreichs ganzjährig mit Rüstungsgütern ihrer westlichen Alliierten Großbritannien und Frankreich versorgen zu können. Wegen des Zeitdrucks wurde die Strecke mit so geringem Aufwand wie möglich trassiert. Neben russischen Arbeitskräften wurden dabei etwa 60.000 österreichisch-ungarische und deutsche Kriegsgefangene eingesetzt, von denen etwa 25.000 beim Bau umkamen.

Während des Zweiten Weltkriegs war die Bahn wieder von größter strategischer Bedeutung, da über sie die Waren der Nordmeergeleitzüge ins Landesinnere und an die Front transportiert wurden (vgl. auch Leih- und Pachtgesetz). Daher erfolgten, größtenteils vergeblich, deutsche Luftangriffe vom Stützpunkt Petsamo durch die so genannten Eismeerjäger (Jagdgeschwader 5) sowie Kommandounternehmen durch die Spezialeinheit Brandenburg auf die stark durch Flak verteidigte Murmanbahn.

Betrieb 
Die Murmanbahn wird von der Oktoberbahn betrieben. Sie besitzt eine große wirtschaftliche Bedeutung, weil Murmansk (zusammen mit ein paar benachbarten Buchten) der einzige ganzjährig eisfreie Hafen Nordwestrusslands ist und von dort Waren mit der Bahn in zentrale Regionen des europäischen Russland transportiert werden können.

Am 1. Juni 2020 stürzte die 1930 erbaute Brücke über den Fluss Kola, die sich 15 Kilometer südlich von Murmansk befindet, ein. Es wurde Schienenersatzverkehr zwischen Murmansk und Wychodnoj eingerichtet. Für den Güterverkehr wurde bereits am 19. Juni eine Umleitungsstrecke zum südwestlich von Murmansk gelegenen Hafen Murmashi eröffnet. Ab 24. Juni verkehrten einzelne Personenzüge über diese Strecke nach Murmansk. Nach kurzer Bauzeit konnte bereits am 28. September 2020 die neue Brücke, die keine Pfeiler im Fluss mehr aufweist, mit einer Länge von 158 Metern eingeweiht werden, so dass die alte Strecke von den Personenzügen wieder benutzt wird.

Zukunft 
Vom Bahnhof Wychodnoj wird eine abzweigende Strecke nach Lawna gebaut, um von dort aus sibirische Steinkohle zu exportieren.

Der Abschnitt von Olenegorsk bis Murmansk soll bis 2022 zweigleisig ausgebaut werden.

Literatur 
 Н. П. Лагутина, Т. Ю. Набокова, Т. П. Филатова: Атлас Железные Дороги. Omsk 2010.
 Reinhard Nachtigal: Die Murmanbahn – Die Verkehrsanbindung eines kriegswichtigen Hafens und das Arbeitspotential der Kriegsgefangenen (1915–1918). Verlag Bernhard Albert Greiner, Remshalden 2001, ISBN 3-935383-05-3.
 Leo Cavaleri: Das Kommandounternehmen „Murman-Bahn“ im Sommer 1942. Soldaten des Lehrregiments Brandenburg z.b.V. 800 sprengen die wichtigste Versorgungslinie der Roten Armee zu den westlichen Alliierten. In: Pallasch. Zeitschrift für Militärgeschichte. Bd. 8 (2004), Heft 18, S. 146–168.
 Reinhard Nachtigal: Die Murmanbahn 1915–1919 – Kriegsnotwendigkeit und Wirtschaftsinteressen. Verlag Bernhard Albert Greiner, Remshalden 2007, ISBN 3-935383-96-7.
 Klaus Gestwa: Zum historischen Ort der Murmanbahn. Aspekte der Lager-, Eisenbahn- und Fotogeschichte. In: Evamarie Blattner u. a. (Hrsg.): Der fotografierte Krieg. Der Erste Weltkrieg zwischen Dokumentation und Propaganda. Stadtmuseum, Tübingen 2014 (Tübinger Kataloge; 98), ISBN 978-3-941818-22-4, S. 152–165.
 Georg Wurzer: Zwangsarbeit für die Murmanbahn. Die Erfahrungen der Kriegsgefangenen. In: Evamarie Blattner u. a. (Hrsg.): Der fotografierte Krieg. Der Erste Weltkrieg zwischen Dokumentation und Propaganda. Stadtmuseum, Tübingen 2014 (Tübinger Kataloge; 98), ISBN 978-3-941818-22-4, S.    166–171.

Weblinks 

 Markus Rabanser: Die Murmanbahn – Eisenbahn im hohen Norden Russlands, aus dem Fern-Express 03/2011 (PDF; 2,5 MB)
 Hauptmann a. D. Dr. Hildebrandt: Die Murman-Bahn, in: Kölnische Zeitung vom 5. Juli 1928, Morgenausgabe Nr. 364b.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Russland
Verkehrsbauwerk in Sankt Petersburg
Verkehrsbauwerk in der Oblast Leningrad
Verkehrsbauwerk in der Republik Karelien
Verkehrsbauwerk in der Oblast Murmansk
Kola
Murmansk